Zempelin ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Zempelin (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Hans Günther Zempelin (1926–2000), deutscher Jurist und Manager